Stallone ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Stallone (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Sage Stallone (1976–2012), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur
 Sylvester Stallone (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur
Siehe auch:
 Stellone
 Stallion